Мировой экономический кризис:
 Великая депрессия (1929—1930)
 Долгая депрессия
 Мировой экономический кризис (с 2008)
 Финансовый кризис 2007—2008 годов
Коронавирусная рецессия (2020)

См. также 
 Рецессия
 Финансовый кризис
 Стагнация (экономика)